Ženská čtyřhra Upper Austria Ladies Linz 2021 probíhala v první polovině listopadu 2021. Do deblové soutěže lineckého tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct párů. Obhájcem titulu byla nizozemsko-slovinská dvojice Arantxa Rusová a Tamara Zidanšeková, jejíž členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal třetí nasazený pár Rusek Natela Dzalamidzeová a Kamilla Rachimovová, který ve finále zdolal Číňanky Wang Sin-jü a Čeng Saj-saj po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Po finálové porážce na antukovém Palermo Ladies Open 2021 získaly první společnou trofej a každá z nich druhý deblový titul na okruhu WTA Tour. V probíhající sezóně odehrály jako spoluhráčky třetí turnaj. Na Kremlin Cupu 2021 vypadly v semifinále. Ukončily tak 10zápasovou neporazitelnost čínských tenistek.

Nasazení párů 

  Julia Lohoffová /  Renata Voráčová (čtvrtfinále) 
  Oxana Kalašnikovová /  Miju Katová (semifinále)
  Natela Dzalamidzeová /  Kamilla Rachimovová (vítězky) 
  Alicja Rosolská /  Erin Routliffeová ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2021
WTA Tour 2021